

Маміно — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства

Маміно — присілок у складі Орічівського району Кіровської області